Rathcoole (Dublin), een plaats in het graafschap Dublin in Ierland
 Rathcoole (Cork), een plaats in het graafschap Cork in Ierland
 Rathcoole (Antrim), een plaats in het graafschap Antrim in Noord-Ierland, nabij Belfast